Ferrarelli ist der Familienname von

 Giuseppe Ferrarelli (1832–1921), italienischer Pionieroffizier und Militärhistoriker
 Niccola Ferrarelli (1762–1843), italienischer Kurienbischof